Rolf Arne Edberg, švedski hokejist, * 29. september 1950, Stockholm, Švedska.

Edberg je v švedski ligi igral za kluba Hammarby IF in AIK IF, tri sezone pa je preigral tudi v ligi NHL za klub Washington Capitals, nato se je vrnil na Švedsko. V sezoni 1977/78 je bil izbran za najboljšega švedskega hokejista. V švedski ligi je skupno nastopil na 313-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 133 golov in 125 podaj.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 46-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 66/67
|
| 22
| 10
| 6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 68
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 20
| 7
| 5
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 17
| 12
| 29
| -14
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 12
| 10
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 25
| 10
| 5
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 17
| 18
| 35
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 17
| 15
| 32
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 14
| 12
| 26
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 35
| 11
| 13
| 24
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 23
| 5
| 9
| 14
|
| 14
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 8
| 7
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 78/79
|
| 76
| 14
| 27
| 41
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 79/80
|
| 63
| 23
| 23
| 46
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 80/81
|
| 45
| 8
| 8
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 29
| 16
| 11
| 27
|
| 34
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 29
| 9
| 15
| 24
|
| 6
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 32
| 14
| 20
| 34
|
| 14
|
| 6
| 2
| 7
| 9
|
| 4
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 20
| 7
| 4
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 606
| bgcolor="#7FFF00" | 232
| bgcolor="#7FFF00" | 225
| bgcolor="#7FFF00" | 457
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 285
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Washington Capitals